Wama kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Wāmā, distrikt, Nurestan,

Indonesien 

 Sungai Wami, vattendrag, Papua,

Kina 

 Wama Yizu Baizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar